

Села:
 Троянівка — Волинська область, Маневицький район
 Троянівка — Полтавська область, Зіньківський район
 Троянівка — Хмельницька область, Теофіпольський район
Хутори:
 Троянівка — колишній хутір, нині у складі с. Боднарівка Гусятинського району Тернопільської області
Станція:
 Троянівка — залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці

Троянівка () — село, Мінська область, Борисовський район